Японська футбольна ліга 1979 — 15-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 2-й раз здобула Фудзіта.

Турнірна таблиця

Символічна збірна
 Таґуті Міцухіса
 Сонобе Цутому
 Комаеда Міцуру
 Імаі Кеідзо
 Отіаі Хіросі
 Дзьодзі Йонасіро
 Маріньйо
 Жаїр
 Рамос
 Карвальйо
 Камамото Кунісіге

Джерела
RSSSF 

1979 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу